Новодубровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Новодубровка — деревня в Череповецком районе Вологодской области
 Новодубровка — деревня в Беловском районе Кемеровской области.
 Новодубровка — село в Петровском районе Саратовской области.
 Новодубровка — деревня в Кожевниковском районе Томской области.